Yūya Hikichi ist der Name folgender Personen:

 Yūya Hikichi (Fußballspieler, 1983) (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yūya Hikichi (Fußballspieler, 1990) (* 1990), japanischer Fußballspieler